La Città – testata giornalistica quotidiana
 La città – saggio di sociologia urbana del 1915
 La città – singolo di Mostro del 2020
 La città (Ciudad) – miniserie a fumetti di Ricardo Barreiro e Juan Giménez
 La Città – quotidiano di Firenze

Pagine correlate 
Città (disambigua)